Stöberl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Stöberl, der Name von Andreas Stiborius (1464–1515), deutsch-österreichischer Astronom, Mathematiker und Theologe
 Manuela Stöberl (* 1980), deutsche Kanutin
 Wilhelm Stöberl (* 1929), deutscher Orgelbauer